Финал Кубка Хорватии по футболу 2008 годов — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2007/08, в котором встречались «Динамо» из Загреба и «Хайдука» из Сплита. Двухматчевое противостояние закончилось победой «Динамо» с общим счётом 3:0.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

2008
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Май 2008 года
События 7 мая
Спортивные соревнования в Загребе
События 14 мая
Спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Хорватии в 2008 году